А́йлей ( ,  ) — самый южный остров в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии. Входит в состав округа Аргайл-энд-Бьют и расположен к западу от острова Джура и приблизительно в 40 км к северу от ирландского побережья, которое в хорошую погоду можно разглядеть невооруженным глазом. На гэльском языке говорит примерно до одной трети населения острова. Административный центр острова — городок Боумор (), известен особенной круглой церковью Килэроу (). Порт-Эллен () же является самым большим населенным пунктом.

Остров связан паромами с островами Джура и Колонсей и большой землей (Обан). Также из аэропорта Айлей выполняются рейсы в Глазго международный, Колонсей и Обан.

Экономика 
Остров известен своим виски с особым дымным характером, на нем расположено несколько известных винокурен: Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, Bunnahabhain, Caol Ila, Kilchoman, Lagavulin, Laphroaig и более не действующая Port Ellen. Благодаря разнообразию производимого местными винокурнями виски остров отнесён к отдельному региону производства виски.

См. также 
 Джура

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт
 Информация о виски острова Айлей

Острова Шотландии
Внутренние Гебриды
Острова области Аргайл-энд-Бьют